Dias Melhores Virão - filme de Cacá Diegues
A Cooler Climate - filme de 1999 lançado no Brasil como "Dias Melhores Virão"
Dias Melhores Virão (álbum) - de Rafael Bitencourt

Desambiguação